МЛАДЕЖКИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ САН РЕМО – провежда се от 1947 г. поинициатива на футболния клуб Карлин бойс от Сан Ремо. Условието за участие е състезателите да не са по-големи от 21 години, впоследствие се превръща в турнир до 19 г. При равенство във финалния мач за победител се обявява отбора, чийто състезатели са с по-ниска средна възраст.

Носители

Статистика на победителите

Външни препратки 
 Официален сайт 

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в Италия
Санремо